Мекка:
 Мекка (مكة المكرمة) — город в Саудовской Аравии, место паломничества мусульман со всего мира.
 Мекка — провинция в Саудовской Аравии.
 Мекка (Калифорния) (Mecca) — статистически обособленная местность в округе Риверсайд, Калифорния, США. 
 мекка (переносное значение) — популярное место, место паломничества. Например, «туристическая мекка».
 «Мекка» — американский документальный фильм из серии «Национальное географическое общество»